Hrvatska:
Molvice (Kalinovac), naselje u Općini Kalinovac
Molvice (Samobor), naselje u Gradu Samoboru